O47 ou O-47 est un sigle qui peut faire référence à :
 Faux travail, d’après la classification internationale des maladies ;
 North American O-47, un avion d'observation américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres